Il doppio del torneo di tennis Toyota Classic 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Betty Stöve che hanno battuto in finale Brigette Cuypers e Marise Kruger 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Betty Stöve (Campionesse)
 Françoise Dürr /  Virginia Wade (semifinali)

 Linky Boshoff /  Ilana Kloss (primo turno)
 Rosie Casals /  Billie Jean King (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toyota Classic 1977